Stephensen ist der Name folgender Personen:

 Felix Stephensen (* 1990), norwegischer Pokerspieler
 Hakon Stephensen (1900–1986), dänischer Architekt und Redakteur
 Hannes Peter Stephensen (1832–1908), dänischer Kaufmann, Beamter und Inspektor von Grönland
 Magnus Stephensen (1903–1984), dänischer Architekt, Industrie- und Produktdesigner
 Percy Reginald Stephensen (1901–1965), australischer Schriftsteller, Journalist, Kommunist
 Regnar Stephensen (1866–1902), dänischer Inspektor von Grönland
 Westy Oddgeir Hilmar Stephensen (1868–1950), dänischer Bänker

Siehe auch:
 Stephenson